Велика награда Сан Марина 1988. године је била трка у светском шампионату Формуле 1 1988. године која се одржала на аутомобилској стази Енцо и Дино Ферари у италијанском граду Имоли, 1. маја 1988. године.

Класификација

Занимљивости 
 Пол позиција: Аиртон Сена - 1:27.148
 Најбржи круг: Ален Прост - 1:29.685

Референце

Литература 
 

Формула 1 1988.
Велика награда Сан Марина